Gagliano Aterno, een gemeente in de Italiaanse provincie L'Aquila (regio Abruzzen)
 Gagliano Castelferrato, een gemeente in de Italiaanse provincie Enna (regio Sicilië)
 Gagliano del Capo, een gemeente in de Italiaanse provincie Lecce (regio Apulië)

Personen

 Alessandro Gagliano, een Italiaanse vioolbouwer
 Nicolo Gagliano, een Italiaans vioolbouwer